L'Archéologue / Archéologie Nouvelle est une revue scientifique de vulgarisation bimensuelle spécialisée dans l'archéologie. Elle devient trimestrielle à compter du 126 (juin-juillet-).

Liens externes 
 
 
 

Revue d'archéologie
Revue de vulgarisation archéologique
Revue de vulgarisation scientifique